Soundsystem ist 

 eine Einheit aus Crew, DJ/Selector, Operator, Boxen, Effektgeräten und Sampler, siehe Sound System
 ein Mehrkanal-Tonsystem